Хамзичи — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Хамзичи — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Хамзичи — село в общине Трново Федерации Боснии и Герцеговины.
 Хамзичи — село в общине Читлук Федерации Боснии и Герцеговины.